Иан Уайт, Иэн Уайт ( или White):
 Уайт, Иан (род. 1984) — канадский хоккеист, защитник.
 Уайт, Иэн (1901—1961) — шотландский композитор и дирижёр.
 Уайт, Иэн (род. 1971) — уэльский актёр, каскадёр и баскетболист.